Вилце — топоним:
 Вилце (село) — населённый пункт в Елгавском крае Латвии. 
 Вилце (река) — река в Латвии и Литве, приток Свете.